Unter einem Nervennetz versteht man

 ein natürliches neuronales Netz
 speziell die Nervennetze primitiver Tiere, siehe Nervennetz (Nervensystem)